Plusieurs personnalités féminines de la famille de Hauteville ont porté le prénom de Mathilde ou ses variantes (ex : Mahaut), notamment :

 Mathilde de Hauteville ou Mathilde de Sicile, fille de Roger , comte de Sicile, et de Judith d'Évreux, épouse de Raymond IV de Saint-Gilles († 1105), comte de Toulouse.
 Mahaut de Pouille (vers 1060-1112), parfois dite aussi Mathilde de Hauteville, cousine de la précédente, fille de Robert Guiscard, duc de Pouille, mariée d'abord (1078) au comte Raimond Bérenger II, puis au vicomte Aymeri Ier de Narbonne

Voir aussi 
Maison de Hauteville

Mathilde
Homonymie dynastique